Avillius ist der Name folgender Personen:

 Aulus Avillius Urinatius Quadratus, römischer Suffektkonsul 156
 Gaius Avillius Maximus, römischer Offizier (Kaiserzeit)